Roßnagel steht für:
 Roßnagel (Abtsgmünd), Ortschaft der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Personen:
 Alexander Roßnagel (* 1950), deutscher Universitätsprofessor für Öffentliches Recht